Павел Васильевич Рамзаев () — советский и российский ученый-гигиенист, специалист в области радиационной гигиены.

Биография 

Родился 2 июля 1929 года в с. Шарапово Нижегородской области.

В 1952 году окончил Саратовский медицинский институт.

После окончания вуза прошел обучение в адъюнктуре на кафедре общей и военной гигиены ВМА имени С. М. Кирова и в 1956 году защитил кандидатскую диссертацию по исследованию теплового состояния человека, до 1960 года - военная служба.

С 1960 по 2002 годы работал в Ленинградском НИИ радиационной гигиены, директор (с 1970 по 2002 годы), который впоследствии был назван его именем.

Умер 6 декабря 2002 года в Санкт-Петербурге.

Научная деятельность 

Специалист в области радиационной гигиены.

Основные направления исследований:
 общие вопросы теории и практики радиационной гигиены как науки;
 вопросы радиационной безопасности населения, проживающего в местах расположения атомных реакторов;
 гигиеническая оценка последствий испытаний ядерного оружия в районах Крайнего Севера;
 изыскание средств и методов профилактики при внутреннем облучении цезием-137, стронцием-90; свинцом-210;
 теория и практика гигиенического нормирования радиационного фактора.

Под его руководством защищено более 20 кандидатских и докторских диссертаций.

Награды 
 Государственная премия СССР в области науки и техники (а составе группы, за 1981 год) — за цикл работ по обеспечению радиационной безопасности при использовании источников ионизирующих излучений в народном хозяйстве
 Орден «Знак Почета» (1976)
 Орден Трудового Красного Знамени (1986) - за участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1992)

Примечания 

Выпускники Саратовского медицинского университета
Персоналии:Радиобиология
Медики по алфавиту
Гигиенисты СССР
Гигиенисты России